Wehrholz bezeichnet:

 Wehrholz (Marburger Rücken), Berg des Marburger Rückens, Hessen
 Wehrholz (Taunus), Berg im Taunus, Rheinland-Pfalz
 Wehrholz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Hessen
 Wehrholz (Langgöns), Waldgebiet bei Langgöns